Wow(!) može značiti:

Posao
WOW!, davatelj usluge interneta, kabelske televizije i telefonska
WOW! (online servis)
WOW, radio stanica u Omahi, osnovana 1922. godine od Woodmen of the World
WOWT-TV, poznata kao WOW-TV, TV stanica u Omahi, Nebraska
WOW (TV stanica), lokalna televzijska postaja WIN Television stanica 
WOW Alliance, globalna zrakoplovna zajednica
WOW Music, diskografska kuća Hong Konga
WOW Promotions, miješana organizacija ratne umjetnosti
Sega WOW, kompanija video-igrica
Air Southwest, regionalna zračna linija bazirana u Southwestu u Engleskoj (ICAO Airline Kod: WOW)
Lay's WOW chips, proizvođač čipsa
WOW Sight & Sound
Woolworths Limited, australska kompanija prodaje na malo (Australski Stock Exchange kod: WOW)
Windows on Windows, osobina Microsoft Windows računalnog operativnog sistema
Worlds of Wonder (kompanija igračaka)

Mediji, umjetnost i razonoda
Wow! (strip), britanski strip od 1982-1983.
Wow (film), film iz 1970. godine od Québécois movie snimljen pod redateljskom palicom Claude Jutra
Wow! (TV serija), srija emitovana na televiziji iz Ujedinjenog Kraljevstva UK CITV iz 1996. godine od The Media Merchants
WOW (TV serija SAD)
WOW: The CatholicTV Challenge, televizijska igra za djecu i odrasle
WoW ili World of Warcraft online video-igra
 WOW Whip em Out Wednesday Opie and Anthony radijska promocija

Glazba
W.O.W., album od Wendyja O. Williamsa
Wow! (album Bananarame)
Wow! (album Billa Doggetta)
Wow/Grape Jam, album od Moby Grape
Wow (album Superbusa)
"Wow" (pjesma Kate Bush)
"Wow" (pjesma Kylie Minogue)
WOW (Zhou Bichang) - album
"WOW" series, kompilacijski albumu i promocija od Christian music

Organizacije
Women of the Wall, organizacija židovskih žena
Women of Wrestling, promocija žena pokojnih boraca
World of Wearable Art, muzejski i nagradni show u Novom Zelandu

Elektronika
Wow (snimanje)
Wow! signal, jaki radiski signal SEMI projekta iz 1977.
Windows on Windows, aplikacija na Microsoft Windows
World of Warcraft jako popularna online video-igra

Ostalo
WOW Magazine, od Scholastic Corporation

Vidi još
Wau, Sudan, grad u Sudanu